

Міддлбері — місто, штат Коннектикут
 Міддлбері — місто, штат Індіана
 Міддлбері — місто, штат Нью-Йорк
 Міддлбері — місто, штат Вермонт
 Міддлбері Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія
 Міддлбері — переписна місцевість, штат Вермонт